Dabba peut désigner :
 un objet pour transporter un repas
 un film indien de 2013 inspiré par cet objet
 
 Dâbba, la Bête dans l'eschatologie islamique